На́сыпь — искусственное возвышение, сооружённое из насыпного и уплотнённого грунта:

 О насыпях для транспортной инфраструктуры см. статью насыпь (транспорт).
 О насыпях в военном деле см. статьи роскат, бруствер, банкет (фортификация), траверс (фортификация), земляной вал.
 «Насыпь» — советский художественный фильм 1970 года.

См. также 

 Тилигульская насыпь
 Насыпь льва
 Курган — разновидность погребального памятника.
 Сопка — земляная насыпь, вал, холм, возвышение, пещера, гора.
 Кавальер
 Отвал (горное дело)